

Дубровське сільське поселення — сільське поселення, Білохолуницький район, Кіровська область
 Дубровське сільське поселення — сільське поселення, Зирянський район, Томська область